Łukasz Kubot i Marcelo Melo eren els defensors del títol, però van perdre davant de Juan Sebastián Cabal i Robert Farah a quarts de final.

Nikola Mektić i Alexander Peya van guanyar el campionat gràcies al fet que Bob i Mike Bryan es van retirar de la final. Els germans Bryan haguessin recuperat el primer lloc al rànking de l'ATP si haguessin guanyat el títol, que aleshores tenien Kubot i Melo.

Caps de sèrie 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Quarts de final) 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final, retirat)
  Henri Kontinen /  John Peers (Segona ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Semifinals)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Quarts de final) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Semifinals)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (Segona ronda) 
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (Segona ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Part baixa

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 

2018
ATP World Tour 2018